Ralf Grabsch (Lutherstadt Wittenberg, 1973. április 7. –) német kerékpárversenyző. Öccse a szintén kerékpározó Bert Grabsch. Indult a Tour de France-on is.

Források 
Adatlapja

1973-ban született személyek
Wittenbergiek
Német kerékpárosok
Élő személyek